Sir Daniel Fulthorpe Gooch – esploratore gallese

 Sir Daniel Gooch – ingegnere inglese